Motherland (Pátria) é o hino nacional da Maurícia.

Letra oficial (em inglês) 
Glory to thee,
Motherland, oh motherland of mine,
Sweet is thy beauty,
Sweet is thy fragrance,
around thee we gather,
as one people,
as one nation,
In peace, justice and liberty,
Beloved country may God bless you,
for ever and ever.

Veja também 
 Lista de hinos nacionais

Mauricia
Símbolos da Maurícia